«Back Home» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Back Home (1957), álbum de Merle Travis.
 Back Home (1970), álbum de Chuck Berry.
 Back Home (1975), álbum de Opa.
 Back Home (2003), álbum de Bearfoot Bluegrass.
 Back Home (2003), álbum de Caedmon's Call.
 Back Home (2005), álbum de Eric Clapton.
 Back Home (2007), álbum de Westlife.

Canciones
 Back Home (1970), canción de la selección de fútbol de Inglaterra.
 Back Home (1970), canción de Golden Earring.

Giras
 Back Home Tour (2008), tour de Westlife.